Příjmení Javorek, přechýleně Javorková (na Slovensku Javoreková), nosí více osobností:

Mužský tvar
 Justín Javorek (* 1936) – slovenský fotbalový brankář
 Petr Javorek (* 1986) – český fotbalista
 Petr Javorek (1973) – český fotbalista
Podobná příjmení
 Javůrek (příjmení)
Podobné články
 Javor (rozcestník)
 Javorka

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení
Slovenská příjmení